Дик — многозначный термин:

Фамилия 
 Дик, Айзик Меер (1814—1893) — еврейский писатель, автор коротких рассказов.
 Дик, Адольф Яковлевич (1903—1979) — советский конструктор бронетехники.
 Дик, Александр Яковлевич (род. 1949) — советский и российский актёр.
 Дик, Вальтер фон (1856—1934) — немецкий математик.
 Дик, Дерек Уильям (род. 1958) — шотландский певец и поэт.
 Дик, Иан (1926—2012) — австралийский хоккеист на траве и крикетчик.
 Дик, Иван Осипович (1893—1938) — румынский коммунист.
 Дик, Иосиф Иванович (1922—1984) — советский русский детский писатель и сценарист.
 Дик, Леонард — сценарист и продюсер телевидения, наиболее известен своей работой в сериале «Хорошая жена».
 Дик, Майкл (У. Майкл Дик, W. Michael Dick) — шотландский кёрлингист.
 Дик, Наталья Николаевна (род. 1961) — российский художник, педагог, член Санкт-Петербургского Союза художников. 
 Дик, Николай Евгеньевич (1905—1982) — советский учёный, географ.
 Дик, Николай Евгеньевич (род. 1959) — советский и российский актёр.
 Дик, Пётр Гергардович (1939—2002) — советский художник-график.
 Дик, Уолтер (1905—1989) — американский футболист, участник чемпионата мира 1934 года.
 Дик, Урс (род. 1960) — швейцарский кёрлингист.
 Дик, Филип Киндред (1928—1982) — американский писатель-фантаст.
 Дик, Флориан (род. 1984) — немецкий футболист.
 Дик, Франтишек (1902—1974) — чешский дирижёр.
 Дик, Херберт (род. 1979) — зимбабвийский футболист.
 Дик, Чиприан (род. 1986) — румынский футболист-полузащитник.
 Дик, Элли (род. 1965) — шотландский футболист-полузащитник.
 Дик, Энди (род. 1965) — американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист, композитор.
 Дик, Юрг (Юрген, род. 1963) — швейцарский кёрлингист.
 Дик, Юрий Иванович (1945—2003) — советский и российский учёный-педагог, академик РАО (2001).

Прочее 
 Дик — уменьшительный вариант мужского имени Ричард.
 Дик — овчарка-сапёр Великой Отечественной войны.
 ДИК — российское картографическое издательство, родственное издательству «Дрофа»

См. также 
 Моби Дик
 Король Дик
 Аферисты Дик и Джейн